Syskonen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Syskonen, Raseborg, Nyland, 
 Syskonen, Kyrkslätt, Nyland,

Se även
Syskon
Syskongrunden
Systrarna, Kyrkslätt

Robotskapade Finlandförgreningar